Сальца () может означать:

 Сальца-Ирпина — коммуна в Италии, в регионе Кампания, в провинции Авеллино. 
 Сальца-ди-Пинероло — коммуна в Италии, в регионе Пьемонт, в провинции Турин.

См. также 

 Сальса (значения) 
 Сальза (значения)
 Зальца